Açor
 
 Serra do Açor — na Beira, cordilheira Central, junto à serra da Estrela
 Serra do Açor (Algarve) — prolongamento da serra do Caldeirão

Desambiguações de topônimos